Эскильстуна:

 Эскильстуна — город в Швеции.
 ИФК Эскильстуна — шведский футбольный клуб.
 Эскильстуна Сити — шведский футбольный клуб.
 Эскильстуна Сёдра — шведский футбольный клуб.